Dywizje Jazdy Wojska Polskiego:

 Dywizja Jazdy Kamieńskiego (1812)
 Dywizja Jazdy Rożnieckiego (1812)
 Dywizja Jazdy (1920)
 1 Dywizja Jazdy (1920)
 2 Dywizja Jazdy (1920)

Zobacz też
 Dywizje jazdy Armii Księstwa Warszawskiego